Перемичка (гідротехніка)
 Перемичка (архітектура)
 Шахтна перемичка
 Водотривка перемичка
 Вибухостійка перемичка
 Закладальна перемичка

Посилання